Élée peut désigner :
 Élée, cité grecque de Campanie, appelée Velia par les Romains.
 Élée, cité grecque d'Éolide (Asie Mineure).
 Élée, cité grecque de Lydie.